Публий Корнелий Анулин (Publius Cornelius Anullinus) е име на:

 Публий Корнелий Анулин (консул 199 г.)
 Публий Корнелий Анулин (консул 216 г.), син на горния